Altea, municipi de la Marina Baixa.
 Altea o malví (Althaea officinalis), planta de la família de les malvàcies.
 SEAT Altea, model d'automòbil.